Sisicottus steht für:

 Sisicottus (Gattung), Gattung aus der Unterfamilie der Zwergspinnen
 Sisicottus, latinisierte Form von Sisikottos, indischer Feldherr im Gefolge Alexanders des Großen